Клю́мпке (; женская форма — ) — американская фамилия;

 Носители фамилии 
 Клюмпке, Анна Элизабет (1856—1942) — американская художница, портретист и мастер бытового жанра.
 Дежерин-Клюмпке, Августа (1859—1927) — французский врач-невролог американского происхождения.
 Клюмпке-Робертс, Доротея (1861—1942) — американский астроном.